Komsa steht für:

 Komsa (Berg) – Berg in Königin-Maud-Land
 Komsa (Alta) – Berg in der Kommune Alta in Norwegen
 Komsa (Jenissei) – ein Nebenfluss des Jenissei in Russland
 Komsa (Insel) – Insel in der Bottenwiek in Finnland
 Komsa-Kultur – nach dem Berg in Alta benannte Steinzeitkultur
 Komsa – deutsches Telekommunikationsunternehmen

Komsa ist der Familienname folgender Personen:
 Jolanta Komsa (* 1958) – ehemalige polnische Stabhochspringerin